Кипарисовый ларец:

 Кипарисовый ларец — книга стихотворений Иннокентия Анненского (1909).
 Кипарисовый ларец (студия) — литературное объединение в Москве.